Ма́ліков () — російське прізвище із розмитою етимологією, досить часто зустрічається у тюрків.

Відомі носії:
 Маліков Віталій Володимирович — Перший заступник Голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
 Маліков Валерій Васильович — генерал-полковник, Голова Служби безпеки України.
 Маліков Дмитро Юрійович — радянський і російський естрадний співак, син Юрія Малікова.
 Маліков Іван Вікторович — український актор.
 Маліков Юрій Федорович — радянський і російський естрадний співак, батько Дмитра Малікова.

Див. також 
 Маликов

Примітки 

Російські прізвища
Татарські прізвища
Дагестанські прізвища